Поройлията може да се отнася за трима български революционери:

 Алексо Поройлията (1864 - 1903), войвода на ВМОРО и ВМОК от Долни Порой;
 Михаил Поройлията (? - 1901), войвода на ВМОРО от Горни Порой;
 Иванчо Поройлията (1848 – 1896), войвода от Сръбско-българската война от Горни Порой.